Le Kaspiy Aqtaw Fýtbol Klýby (en ), plus couramment abrégé en Kaspiy Aqtaw, est un club kazakh de football fondé en 1962 et basé dans la ville d'Aqtaw.

Historique 
 1962 : fondation du club sous le nom de Trud Aqtaw
 1990 : le club est renommé FC Aqtaw
 1993 : le club est renommé Mounaïshi Aqtaw
 1999 : le club est renommé FC Aqtaw
 2000 : le club est renommé Mangystau Aqtaw
 2002 : le club est renommé Kaspiy Aqtaw

Bilan sportif

Palmarès

Bilan par saison 
Légende

Personnalités du club

Présidents du club 
  Mels Koushanov
  Baltileu Galymzhan

Entraîneurs du club 
  Kurban Berdyev (1996)
  Kaïrat Aïmanov
  Igor Protchniski
  Sava Kovačević

Identité visuelle

Annexes

Liens externes

Références 

Club de football au Kazakhstan
Club de football fondé en 1962
Aktaou